Złącze BNC
 Terminator (BNC)
 BNC (oprogramowanie sieciowe)